Stagnaro puede hacer referencia a:

Andrés Stagnaro, cantautor uruguayo.
Andrés Stagnaro, futbolista argentino.
Bruno Stagnaro, director de cine argentino.
Carola Stagnaro, actriz italiana.
Gustavo Stagnaro, futbolista peruano.
Juan Bautista Stagnaro, director de cine argentino.
Juan José Stagnaro, director de cine argentino.
Raúl Castro Stagnaro, político peruano.